Tourreilles ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Tourreilles im Département Aude
 Les Toureilles im Département Haute-Garonne

Tourreilles ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Tourreilles, uruguayischer Politiker